Alfred Heubach ist der Name folgender Personen:

* Alfred Heubach (Architekt) (1860–1940), deutscher Maler und Architekt
 Alfred Heubach (Lehrer) († 1968), deutscher Lehrer und Sachbuchautor